Belletti kan syfta på:

 Giovanni Belletti (1813–1890), italiensk operasångare
 Juliano Belletti (född 1976), brasiliansk fotbollsspelare

Italienska efternamn